Бехидже́-султа́н (; 1848 год, Стамбул — 1876 год, Стамбул) — дочь османского султана Абдул-Меджида от второй икбал Несрин Ханым-эфенди.

Биография 
Бехидже-султан родилась в 1848 году в Стамбуле. В 1876 году Бехидже была выдана замуж за внука великого визиря Халиля Хамида-паши, Хамида Дервиша. 30 ноября 1876 года, через 13 дней после свадьбы, Бехидже умерла от туберкулёза. Бехидже была похоронена в тюрбе Гюлистан Мюнире Султан в мечети Фатих.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Дочери султанов Османской империи
Похороненные в мавзолее Гюлюсту Кадын-эфенди
Умершие от туберкулёза